Localidades
Harvey (Dacota do Norte)
Harvey (Illinois)
Harvey (Iowa)
Harvey (Luisiana)
Harvey (Michigan)

Outros usos
Harvey (filme)
Furacão Harvey

Desambiguação